Эдгарас Улановас (); род. 7 января 1992 года в Каунасе, Литва) — литовский баскетболист, лёгкий форвард, капитан «Жальгириса», игрок сборной Литвы.

Профессиональная карьера

Клубная 
С 2008 года выступал за различные литовские команды. С 2014 года — игрок «Жальгириса». 25 апреля 2014 года вместе с Дмитрием Кулагиным был признан лучшим молодым игроком сезона Единой лиги ВТБ. В 2017 году стал MVP Кубка короля Миндаугаса, а также лучшим игроком Финала чемпионата Литвы.

Международная 
Улановас начал выступать за сборную Литвы с 2008 года, когда принял участие в чемпионате Европы для юношей не старше 16 лет. В 2010 году выступал на турнире для юношей не старше 18 лет, в 2011 — в чемпионате мира для юношей не старше 19 лет, где его команда завоевала золотые медали. На европейском первенстве 2012 года для юношей не старше 20 лет также выиграл золотую медаль и попал в сборную турнира.

В 2015 году Улановас начал привлекаться в расширенный список кандидатов в национальную сборную Литвы, которую на тот момент возглавлял Йонас Казлаускас. Однако позднее его перестали вызывать в тренировочный лагерь. В следующем году игрок попал в тренировочный лагерь, а также сразу же был включён в состав сборной для выступлений на Олимпийских играх 2016 года.

Достижения

Клубные 
 Лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ : 2014
 Обладатель Кубка Литвы : 2015
 MVP финала Кубка Литвы : 2015
 Участник Матча всех звёзд чемпионата Литвы : 2015
 MVP финала чемпионата Литвы : 2017
 Чемпион Литвы 4: 2015, 2016, 2017, 2018
 Обладатель Кубка короля Миндаугаса 2: 2017, 2018 
 Лучший игрок Кубка короля Миндаугаса 2: 2017, 2018

Международные 
 Чемпион Европы среди юниоров (U-16) : 2008
 Чемпион Европы среди юниоров (U-18) : 2010
 Чемпион мира среди юниоров (U-19) : 2011
 Чемпион Европы среди юниоров (U-20) : 2012

Примечания

Ссылки 
 Эдгарас Улановас на сайте Евробаскета 
 Статистика на сайте Евролиги
 Профиль игрока на сайте ФИБА

Баскетболисты Литвы
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Жальгирис-2»
Игроки БК «ЛСУ-Атлетас»
Игроки БК «Пено Жвайгждес»
Игроки БК «Литкабелис»
Игроки БК «Нептунас»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки сборной Литвы по баскетболу